In 1977/78 werd het 29ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd voor de zesde keer kampioen.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van Dynamo Dresden, die in het seizoen 1977/78 onder leiding van trainer-coach Walter Fritzsch voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd verkozen tot voetballer van het jaar. Hans-Jürgen Dörner van Dynamo Dresden werd tweede en Jürgen Pommerenke van FC Magdeburg werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1977/78
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1977
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1978

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1977/78